Лодзь-Люблинек () — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Лодзь (расположена в дзельнице Полесье, вблизи международного аэропорта Лодзь-Люблинек и микрорайона Люблинек), в Лодзинском воеводстве Польши. Имеет 3 платформы и 5 путей.

Станция на железнодорожной линии Лодзь-Калиская — Форст, построена в 1902 году, когда эта территория была в составе Царства Польского.

До 2020 года станция называлась Люблинек. Однако еще в 2018 году Городской совет Лодзи обратился в «» с просьбой изменить название станции с Люблинек на Лодзь-Люблинек, для унификвции названий станций и остановочных пунктов в Лодзи. «Польские железнодорожные линии» удовлетворили данный запрос, объявив о вступлении переименования станции в силу с июня 2020 года

.

В новом расписании, действительном с 14 июня 2020 года, станция именуется Лодзь-Люблинек.

Примечания

Ссылки 
 Информации в базе atlaskolejowy.pl 
 Информации в базе bazakolejowa.pl 
 Информации в базе semaforek.tk  
 Фотографии в базе fotopolska.eu

Железнодорожные станции, открытые в 1902 году
Здания и сооружения, построенные в 1902 году в Польше
Железнодорожные станции Лодзи